Иван Владимирович Новиков (4 мая 1990) — российский художник и куратор.

Биография 
Российский художник, исследователь искусства и куратор. Выпускник Художественного института им. Сурикова и Института современного искусства «База».

Художественная практика Новикова приобрела узнаваемость после персональной выставки в Программе «Старт» в ЦСИ «ВИНЗАВОД» (2011 год) и участия в ряде групповых выставок, включающих Московскую молодежную биеннале современного искусства и Красноярскую биеннале современного искусства, специальные программы Уральской индустриальной биеннале и участие в Манифеста 10 в Санкт-Петербурге, 1-я Триеннале российского современного искусства.

В 2015 году Иван Новиков вошел в число финалистов патронской программы COSMOSCOW. В 2015 и 2016 годах — победитель грантовой программы Музея современного искусства «Гараж». Финалист премии «Инновация» 2016 года в номинации «кураторский проект». Входит в Топ 100 молодых художников (24 место) по версии InArt.

В 2017—2019 годах вошел в Российский инвестиционный художественный рейтинг 49ART, представляющий выдающихся современных художников в возрасте до 50 лет.

Сооснователь artist-run-space «Центр Красный» в Москве. Член редакционного совета «Художественного журнала». Преподаёт живопись и пост-колониальные исследования в Институте современного искусства «База».

Персональные выставки 
 2022 — «Нет». pop/off/art gallery. Москва 
 2020 — «Против зерна», Московский музей современного искусства 
2016 — «Льенсо», галерея pop/off/art, Москва
 2016 — «Сияющая грибница», ВЦСИ, Воронеж
 2015 — «Сияющая грибница», Центр Красный, Москва
 2015 — «Перевернутая корзина», галерея pop/off/art, Москва
 2013 — «Умвельт», галерея «Комната», Москва
 2011 — «Почему?», площадка «Старт», ЦСИ Винзавод, Москва

Кураторские проекты 
 2017 — «Сухой корм для бумажных тигров», Центр Красный, Москва
 2016 — «Близкое Далекое», Центр Красный, Москва
 2015 — «На карантине», Центр Красный, Москва
 2012 — «Извините, можно я попробую в следующий̆ раз?», Агентство Art.ru, Москва

Избранные групповые выставки 
 2022 — «А что, если… U Contemporary». ЦСИ Винзавод. Москва
 2021 — Выставка номинантов премии Анатолия Зверева. ЦСИ «Винзавод». Москва
 2021 — «Yūgen App». Porto Design Biennial 2021. Порто. Португалия
 2021 — «Явные движения». ДК Громов. Санкт-Петербург
 2021 — «GAKhN displaced». ЦСИ Фабрика. Москва
 2020 — «Живопись минус». ТПП «Фабрика». Москва
 2019 — «Yoko Ono. Небо всегда чистое». Московский музей современного искусства. Москва
 2019 — «Беднейший класс: животные». ЦСИ «Винзавод». Москва
 2019 — «Избранные произведения современных российских художников». MOSS Boutique Hotel. Москва
 2019 — «Инфография». Cube. Москва
 2019 — «Герои нашего времени». Московский музей современного искусства. Москва
 2019 — «Sans (t)rêve et sans merci». Cube. Москва
 2018 — «IAM». МСИ «Гараж». Москва
 2018 — «How are you? Nm». Параллельная программа ярмарки viennacontemporary. Вена. Австрия
 2018 — «Simple digits. The 8 Tashkent Biennale of Contemporary Art». Ташкент. Узбекистан
 2018 — «Генеральная репетиция». Московский музей современного искусства Москва
 2018 — «Хрупкие вещи». Галерея «Основа». Москва
 2018 — «Странное, потерянное, неувиденное, бесполезное». ЦСИ «Винзавод». Москва
 2017-2018 — «10+7. Хиты коллекции. История показа». Московский музей современного искусства. Москва
 2017 — «Прозрачные границы». Центр «Красный». Москва
 2017 — «Триеннале российского современного искусства». МСИ «Гараж». Москва
 2017 — «Обратно домой», Музей нижегородской интеллигенции, Нижний Новгород
 2017 — Триеннале российского современного искусства, МСИ Гараж, Москва
 2017 — «Прозрачные границы», Центр Красный, Москва
 2017 — «Чувственные опыты», МСИ Гараж, Новая Голландия, Санкт-Петербург
 2016 — «Взаимодействие: взгляд современных художников на коллекцию ММОМА», Московский музей современного искусства, Москва
 2016 — «Сырое /Вареное», специальный проект V Московской Международной биеннале молодого искусства, Московский музей современного искусства, Москва
 2015 — «Голоса», Центр Красный, Москва
 2015 — «Футуристическая мимикрия», Домик Чехова, Москва
 2015 — «Грязное белье», Центр Красный, Москва
 2015 — «Ура! Скульптура!», Винзавод, Москва
 2014 — «Там <…>, где нас нет», ЦСК Гараж, Москва
 2014 — «Живопись расширения», Музей Москвы, Москва
 2014 — «Taint», GRAD Gallery, Лондон
 2014 — «Generation START», Параллельная программа MANIFESTA 10, Первый кадетский корпус, Санкт-Петербург
 2014 — «Если бы…», Музей Дивногорья, Воронеж
 2014 — «Хирургия», Фонд культуры «Екатерина», Москва
 2014 — «Вечно живой труп», ЦСИ Винзавод, Москва
 2013 — «База», Государственная Третьяковская Галерея, Москва
 2013 — «Зачем мы ходим на выставки», Мультимедиа Арт Музей, Москва
 2013 — «В преддверии рая», ЦСИ «Сокол», Москва
 2013 — «Наше дело», ЦТИ Фабрика, Москва
 2012 — «P.S. Как это делается», 2-ая Уральская индустриальная биеннале современного искусства, Екатеринбург
 2012 — «РЕМОНТ», проект POT, Кассель, Германия
 2011 — «Параллельный процесс», Московский Дом Художника, Москва
 2011 — «Выбирай сердцем», Красноярская музейная биеннале, Красноярск
 2010 — «Медиа Акт», проект «Жир», Москва
 2010 — «Воля. Свобода», 2-ая Московская международная биеннале молодого искусства «Стой! Кто идет?», Московский музей современного искусства, Москва

Примечания 

Современные художники России